Thuróczy Károly (1850–1909) királyi tanácsos, Nyitra vármegye főorvosa
 Thuróczy Károly (1879–?) főispán